Туман — скопичення продуктів конденсації, звішених в повітрі безпосередньо над земною поверхнею.
 Туман (грошова одиниця) — грошова одиниця Ірану, що була в обігу до 1932 р.
 Туман — те ж саме, що й дурень (діалектизм)
 Туман — сорт кавунів (розмовне)

Фільми 
 Туман (фільм, 1980) — американський фільм жахів 1980 року режисера Джона Карпентера.
 Туман (фільм, 2005) -— американський фільм жахів 2005, ремейк фільму 1980 року.
 Туман (фільм, 2010) — російський військово-фантастичний телефільм.

Див. також 
 http://www.slovnyk.net/